Sezon 2009/10 Regionalligi – 2. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w trzech grupach: Nord (Północ), West (Zachód) oraz Süd (Południe) i występowało w nich łącznie 54 drużyny. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie północnej w sezonie 2009/10 występowało 18 drużyn.

 SC Victoria Hamburg (mistrz Oberligi Hamburg) zrezygnował z udziału w turnieju barażowym o awans do Regionalligi Nord z mistrzem Bremen-Ligi oraz z mistrzem Schleswig-Holstein-Ligi, dzięki czemu FC St. Pauli II zagrał w turnieju barażowym i awansował do Regionalligi (Meiendorfer SV (wicemistrz Oberligi Hamburg), ASV Bergedorf 85 (3 miejsce) oraz TSV Buchholz 08 (4 miejsce) także zrezygnowali z udziału w turnieju barażowym o awans do Regionalligi).

Tabela  

 SV Babelsberg 03 awansował do 3. Ligi 2010/11.
 Goslarer SC 08, FC St. Pauli II, Tennis Borussia Berlin i Hansa Rostock II spadły do Oberligi 2010/11.
 Hansa Rostock II spadła do Oberligi 2010/11 (nie otrzymała licencji na grę w Regionallidze 2010/11 i w następnym sezonie będzie występowała w Oberlidze Nordost-Nord, ponieważ 1. drużyna spadła z 2. Bundesligi do 3. Ligi, a w sezonie 2010/11 pomiędzy 1. a 2. drużyną każdego klubu musi być przynajmniej 2 poziomy różnicy oraz Tennis Borussia Berlin spadła do Oberligi 2010/11 (nie otrzymała licencji na grę w Regionallidze 2010/11, dzięki czemu FC Oberneuland utrzymał się w Regionallidze.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie zachodniej w sezonie 2009/10 występowało 18 drużyn.

 FSV Ludwigshafen-Oggersheim (12 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze i w sezonie 2009/10 będzie występował w Verbandslidze Südwest - szósty poziom rozgrywek, dzięki czemu Wormatia Worms utrzymała się w Regionallidze.

Tabela 

 1. FC Saarbrücken awansował do 3. Ligi 2010/11.
 SV Waldhof Mannheim, Bonner SC i Rot-Weiss Essen spadły do Oberligi 2010/11 (nie otrzymali licencji na grę w Regionallidze 2010/11, dzięki czemu Borussia Mönchengladbach II, Wormatia Worms i Eintracht Trewir utrzymali się w Regionallidze.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie południowej w sezonie 2009/10 występowało 18 drużyn.

 Viktoria Aschaffenburg (13 miejsce) nie otrzymała licencji na grę w Regionallidze i w sezonie 2009/10 będzie występowała w Hessenlidze, dzięki czemu Karlsruher SC II utrzymał się w Regionallidze.
 SC Waldgirmes (mistrz Hessenligi) nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze Süd i w sezonie 2009/10  będzie nadal występował w Hessenlidze, dzięki czemu FC Bayern Alzenau awansował do Regionalligi.

Tabela 

 VfR Aalen awansował do 3. Ligi 2010/11.
 FC Bayern Alzenau i 1. FC Eintracht Bamberg spadły do Oberligi 2010/11.
 SSV Reutlingen 05 spadł do Oberligi 2010/11 (nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze 2010/11, dzięki czemu SV Wehen Wiesbaden II utrzymał się w Regionallidze.

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Bundesliga 2009/10
 2. Bundesliga 2009/10
 3. Liga 2009/10
 Oberliga 2009/10

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Regionalliga